Kazuo Kashio – imprenditore giapponese, fratello di Tadao Kashio
 Seiichiro Kashio – tennista giapponese
 Tadao Kashio – imprenditore giapponese, fratello di Kazuo Kashio

Pagine correlate 
Cascio